Das Wort Kleiderkette bezeichnet:

 ein Gruppenspiel, siehe Kleiderkette (Spiel).
 einen Mode-/Textilanbieter mit vielen Filialen, siehe Kleiderkette (Unternehmen).